Peter Boyle peut faire référence à : 
 Peter Boyle (1935-2006), un acteur américain,
 Peter Boyle (1946-), un monteur de films anglais.
 Peter Boyle (1951-), un épidémiologiste britannique ayant fait des recherches sur la mondialisation du cancer.
 Peter Boyle (1951-), un poète et traducteur australien